IPSS steht als Abkürzung für:
 International Prostate Symptom Score, ein acht Fragen umfassender Fragebogen zu der Krankheit Benigne Prostatahyperplasie
 International Prognostic Scoring System, eine Prognose-Klassifizierung der Erkrankung Myelodysplastisches Syndrom, siehe Myelodysplastisches Syndrom#Internationaler Prognosescore für MDS
 Instant Program Searching System, eine Titel-Suchfunktion bei Tonbandgeräten

Abkürzung